Het ATP-tennistoernooi van Madrid (officieel het Mutua Madrid Open) van 2018 vond plaats van 6 tot en met 13 mei in de Spaanse hoofdstad Madrid. Er werd gespeeld op gravelbanen van Caja Mágica in Madrid, Spanje.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2018 trok 270.097 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Madrid
ATP-toernooi van Madrid